Państwa:
 Goshen Republika Burska z XIX wieku

Miejscowości w USA:
 Goshen – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Pike
 Goshen – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Goshen – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Goshen – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Goshen – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Goshen – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Oldham
 Goshen – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Goshen – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Goshen – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Goshen – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Goshen – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Goshen – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Goshen – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Rockbridge
 Goshen – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Addison

Gminy w USA:
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Goshen (ang. Goshen Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Goshen (ang. Goshen Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Goshen (ang. Goshen Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Goshen (ang. Goshen Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Goshen (ang. Goshen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Goshen (ang. Goshen Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Goshen (ang. Goshen County) – w stanie Wyoming